Открытый чемпионат Германии 2016 — 110-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2016 году турнир прошёл с 11 по 17 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Общая информация 
В этом году на одиночный турнир не заявились представители топ-20. Первым номером посева стал Филипп Кольшрайбер (№ 22 в мире на тот момент). Немец смог дойти до четвертьфинала, где неожиданно проиграл несеянному Ренсо Оливо из Аргентины. Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль не приехал на защиту титула. В итоге титул смог завоевать седьмой номер посева Мартин Клижан (№ 48 в мире). В финале словак обыграл третьего номера посева Пабло Куэваса (№ 24 в мире). В основной сетке сыграли два представителя России: Михаил Южный (проиграл в первом раунде Ренсо Оливо) и, пробившийся на турнир через квалификацию Даниил Медведев (проиграл во втором раунде Даниэлю Химено.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева Хенри Континен и Джон Пирс. В финале они переиграли второй сеянный дуэт Айсам-уль-Хак Куреши и Даниэль Нестор. Пирс второй год подряд выиграл местный турнир. Его партнёр по прошлогодней победе Джейми Маррей участия в турнире не принимал.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Мартин Клижан обыграл  Пабло Куэваса со счётом 6-1, 6-4.
 Клижан выиграл 2-й одиночный титул и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Куэвас сыграл 4-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
 Хенри Континен /  Джон Пирс обыграли  Айсама-уль-Хака Куреши /  Даниэля Нестора со счётом 7-5, 6-3.
 Континен выиграл 3-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пирс выиграл 3-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Германия
Теннис
Июль 2016 года
2016